Григорий Иванович Строков (1903—1995) — гидростроитель, директор крупных ГЭС, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 18 ноября 1903 года в Санкт-Петербурге. Русский. Учился в частной гимназии имени В. В. Павловой в Петергофе (ныне школа № 416 Санкт-Петербурга).

Участник Гражданской войны.

В 1927—1974 годах — производитель работ на Нижне-Свирской ГЭС, начальник участка строительства Верхне-Свирской ГЭС, начальник участка оборонительного рубежа Свирьстроя, заместитель начальника работ по восстановлению Волховской ГЭС, начальник отдела капитального строительства Березниковской ТЭЦ, начальник участка восстановления Нижне-Свирской ГЭС, главный инженер на строительстве Кременчугской ГЭС, начальник строительства Киевской ГЭС, за что был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Умер 15 мая 1995. Похоронен в Киеве на Берковецком кладбище.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот»
 орден Ленина
 прочие ордена

Литература 
 Строков, Григорий Иванович. Гидроэнергетическое строительство в Финляндии [Текст] : [Обзор]. — Москва : Оргэнергострой, 1958. — 39 с. : ил.; 22 см.

Примечания 

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС